Первая лига 1997/1998 годов () — 58-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1997/1998
Албания
Албания
1997 год в Албании
1998 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998